5 miejscowości w Polsce: 

 Witoldowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Koronowo 
 Witoldowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Osięciny
 Witoldowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Brześć Kujawski 
 Witoldowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Chodecz 
 Witoldowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń

Zobacz też 
 Witoldów